Literatura
Ao Cair da Noite (romance) - de Michael Cunningham
Nightfall (livro) - livro de Isaac Asimov traduzido no Brasil como "O Cair da Noite"

Cinema
Les Bijoutiers du clair de lune -  filme (1958) com Brigitte Bardot lançado em Portugal como "Ao Cair da Noite"
Moonrise - filme americano de 1948 distribuído no Brasil como "Ao Cair da Noite"
It Comes at Night - terror (2017) com Joel Eggerton traduzido no Brasil como "Ao Cair da Noite"

Desambiguações de cinema
Desambiguações de literatura